Okouník je nejednoznačné pojmenování pro několik rodů ryb:

 z čeledi Sebastidae:
rod Adelosebastes 
rod Helicolenus 
rod Sebastes 
rod Sebastiscus 

 z čeledi okouníčkovití (Ambassidae)
rod Chanda
rod Parambassis 
rod Pseudambassis 

 z čeledi ropušnicovití (Scorpaenidae)
rod Pontinus